Néa Filadélfeia kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Néa Filadélfeia (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Néa Filadélfeia (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar